Хлоральгидрат (2,2,2-трихлорэтандиол-1,1) — бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде, ацетоне, этаноле и диэтиловом эфире, малорастворимы в бензоле, пиридине и сероуглероде. Хлоральгидрат — продукт гидратации хлораля, откуда и получил своё название.

Впервые получен в 1832 году Юстусом Либихом при хлорировании этанола.

Физические свойства 
Бесцветные прозрачные кристаллы или мелкокристаллический порошок с характерным острым запахом и слегка горьковатым своеобразным вкусом. Очень легко растворим в воде, диэтиловом эфире и спирте.

На воздухе медленно улетучивается. Гигроскопичен.

Получение 
Получают хлорированием этанола в кислом растворе, на первом этапе образуется трихлоруксусный альдегид (хлораль):

 

Затем хлораль гидролизуется с образованием хлоральгидрата:

 

Интересно, что хлоральгидрат — одно из немногих органических соединений, существование которых противоречит правилу Эрленмейера — нестабильности 1,1-диолов. Обычно, при образовании двух гидроксильных групп у одного атома углерода в процессе какой-либо реакции приводит к отщеплению молекулы воды. Но влияние трёх атомов хлора у соседнего атома углерода стабилизирует молекулу хлоральгидрата.

Применение в органическом синтезе 
Взаимодействие хлоральгидрата с анилином и гидроксиламином является препаративным методом синтеза изатина:
 
Реакции хлоральгидрата с цианидами, в отличие от реакций менее электрондефицитных альдегидов, не приводят к циангидринам, а ведут к образованию производных дихлоруксусной кислоты, что используется в их препаративном синтезе.

Так, взаимодействие хлоральгидрата с водным раствором цианида натрия в присутствии карбоната кальция ведет к образованию раствора дихлорацетата, из которого дихлоруксусную кислоту выделяют подкислением и дальнейшей экстракцией эфиром, выходы составляют 88-92 %:
 

Реакция эфирного раствора хлоральгидрата с раствором цианида калия в концентрированном водном растворе аммиака используется как метод синтеза дихлорацетамида, выходы — 65-78 %:
 

Хлоральгидрат используется в качестве промежуточного продукта в синтезе хлороформа:

Медицинское применение 
Хлоральгидрат (фармакопейное название — хлоралгидрат, Chlorali hydras, синонимы: Aquachloral, Chloradorm, Chloraldurat, Chloral hydrate, Chloratol, Dormel, Dormiben, Hydral, Lorinal, Lycoral, Medianox, Noctec, Nycoton, Somnos, Sorosil) стал одним из первых синтетических снотворных и седативных средств: его физиологическое действие было описано в 1869 г., благодаря простоте синтеза и дешевизне он использовался в медицинской практике второй половины XIX — первой половины XX вв., после чего был в значительной степени вытеснен другими препаратами. Вместе с тем, хлоральгидрат до сих пор используется в медицинской практике и входит в список препаратов Всемирной организации здравоохранения, использующихся при анестезии.

Общая информация 
Успокаивающее, снотворное и анальгезирующее средство; в больших дозах, близких к токсическим, обладает наркотическими свойствами. Оказывает сложное влияние на ЦНС; в малых дозах вызывает ослабление тормозных процессов, в больших — понижение процессов возбуждения; токсические дозы сильно угнетают возбудимость нервных клеток.

В настоящее время редко применяется в качестве успокаивающего (у взрослых — по 0,2—0,5 г на приём) или снотворного (по 0,5—1 г) средства. Детям в зависимости от возраста и показаний назначают по 0,05—0,75 г на приём. Принимают внутрь или вводят в клизмах в разбавленном виде с обволакивающими веществами (ввиду раздражающего действия на слизистую оболочку желудка и кишечника). Препарат быстро всасывается. Сон наступает через 15—20 мин, продолжается 6—8 ч; часто сопровождается понижением АД; возможна рвота.

Чаще хлоралгидрат используется при психическом возбуждении и как противосудорожное средство при спазмофилии, столбняке и т. п.

Применяют также у детей для интенсивной терапии судорожного статуса. Детям в возрасте до 5 лет назначают в клизме 15—20 мл 2 % раствора, детям старшего возраста — 40—60 мл 3 % раствора. При необходимости вводят через 1—2 ч половинную дозу. Одновременно назначают фенобарбитал и дифенин.

Высшие дозы для взрослых внутрь и в клизме; разовая 2 г, суточная 6 г.

При длительном применении возможно привыкание.

Входит в состав зубных капель «Дента».

Rp.: Chlorali hydratis 1, 0

Mucilaginis Amyli

Aq. destill. аа 25 ml

M.D.S. На одну клизму (взрослым)

Противопоказания 
Противопоказан при тяжёлых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени и почек.

Форма выпуска 
Форма выпуска: порошок.

Хранение 
Хранение: список Б. В хорошо укупоренной таре, предохраняющей от действия света, в прохладном месте.

Немедицинское применение 
Хлоральгидрат также используется в рекреационных целях. Злоупотребление хлоральгидратом называется хлорализмом или хлораломанией (от  и  «страсть, безумие, влечение»), и относится к формам токсикомании.

Метаболизм 
В организме хлоральгидрат метаболизируется до 2,2,2-трихлорэтанола, который в виде конъюгата с глюкуроновой кислотой (глюкуронида) выводится с мочой, и трихлоруксусной кислоты.

Примечания

Ссылки 
 Chloral hydrate. Concise International Chemical Assessment Document 25. World Health Organization, Geneva, 2000

Литература 
 
 

Хлорорганические соединения
Снотворные средства
Седативные средства
Гидраты